Alejandra de Prusia (alemán: Alexandra Prinzessin von Preußen; Lima, 29 de abril de 1960), es una noble alemana nacida en Perú, princesa real de Prusia y miembro de la Dinastía Hohenzollern. Alejandra es la hija de Carlos Francisco de Prusia, nieto del emperador Guillermo II de Alemania.

Biografía 

Su padre fue el príncipe Carlos Francisco de Prusia, hijo del príncipe Joaquín de Prusia (hijo de Guillermo II, último emperador de Alemania) y de la princesa María Augusta de Anhalt. Su madre fue Eva María Herrera Valdeavellano, hija de Norberto Herrera Carrasco y Juana Valdeavellano Otero. Estudió en el Colegio Villa María-La Planicie.

Por parte de su padre es hermana del príncipe Francisco Guillermo de Prusia, quien estuvo casado con la gran duquesa María Vladímirovna Románova, pretendiente al Trono Imperial de Rusia.

En 1995, en la Capilla de San Miguel Arcángel del Castillo de Hohenzollern, se casó con el Dr. Juan Alberto Reboa Devoto con quien tiene dos hijos:

 Alberto Joaquín Reboa von Preußen (n. Miami, 1994).
 Alexandra Augusta Victoria Reboa von Preußen (n. Lima, 1995).

Por tanto, su hermana Desirée Anastasia María está casada con el diplomático Juan Carlos Gamarra Skeels.

Ancestros

Bibliografía 
 
 

Nacidos en Lima
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Alumnado del Colegio Villa María